Magritte: Bestes Szenenbild (Meilleur décors)

Gewinner und Nominierte in der Kategorie Bestes Szenenbild (Meilleur décors) seit der ersten Verleihung des nationalen belgischen Filmpreises. Ausgezeichnet werden die besten einheimischen Filmproduktionen im Bereich Szenenbild des vergangenen Kinojahres. 

Die unten aufgeführten Filme werden mit ihrem deutschen Verleihtitel (sofern ermittelbar) angegeben, danach folgt, in Klammern in kursiver Schrift, der Originaltitel und der Name des Szenenbildners.

Preisträger

2011 
 Panik in der Pampa (Panique au village) – Eric Blesin und Marc Nis
 Les barons – Mohammed Ayada
 Illegal (Illégal) – Patrick Dechesne und Alain-Pascal Housiaux

2012 
 Vertraute Fremde (Quartier lointain) – Véronique Sacrez
 Der Junge mit dem Fahrrad (Le Gamin au vélo) – Igor Gabriel
 Kleine Riesen (Les Géants) – Paul Rouschop
 Die Meute (La Meute) – Eugénie Collet und Florence Vercheval

2013 
 Dead Man Talking – Alina Santos
 L'Envahisseur – Françoise Joset
 La Folie Almayer – Patrick Dechesne und Alain-Pascal Housiaux

2014 
 Tango Libre (Tango libre) – Véronique Sacrez
 Die fünfte Jahreszeit (La Cinquième Saison) – Igor Gabriel
 Le monde nous appartient – Catherine Cosme

2015 
 Marina – Hubert Pouille
 Der Tod weint rote Tränen (L'Étrange Couleur des larmes de ton corps) – Julia Irribarria
 Zwei Tage, eine Nacht (Deux jours, une nuit) – Igor Gabriel

2016 
 Alleluia – Ein mörderisches Paar (Alleluia) – Emmanuel de Meulemeester
 Alle Katzen sind grau (Tous les chats sont gris) – Paul Rouschop
 Ich bin tot, macht was draus! (Je suis mort mais j'ai des amis) – Eve Martin

2017 
 Das Ende ist erst der Anfang (Les Premiers, les Derniers) – Paul Rouschop
 Éternité – Véronique Sacrez
 Keeper – Florin Dima

2018 
 Raw (Grave) – Laurie Colson
 Mein Engel (Mon ange) – Luc Noël
 Noces – Catherine Cosme

2019 
 Leichen unter brennender Sonne (Laissez bronzer les cadavres) – Alina Santos
 Es war einmal in Deutschland… – Véronique Sacrez
 Girl – Philippe Bertin

Weblinks 
 Website der Magritte Awards (französisch)

Szenenbild
Erstverleihung 2011
Magritte Bestes Szenenbild